Бекбергенов:
 Бекбергенов, Махамбет — Герои Социалистического Труда, Слесарь-монтажник на строительстве Джамбулской ТЭЦ треста «Джамбулхимпромстрой» Южно-Казахстанского совнархоза
 Бекбергенов, Салимгерей Шапагатович — аким города Актау (2006—2010)